Nicolae Robu este numele purtat de mai mulți oameni:
Nicolae Robu (n. 1955), profesor universitar și om politic român
Nicolae Robu (1866-1947), delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia